What's New – album di Bill Evans del 1969
 What's New – album di Linda Ronstadt del 1983